Az M43 az alábbi dolgokat jelentheti:

 Messier 43 fényes csillagközi gázfelhő az Orion csillagképben
 M43, a 43. Mersenne prímszám
Közlekedés
 MÁV M43, MÁV dízelmozdony
 M43 magyar autópálya
 M-43 (Michigan highway), autópálya Michigan államban
 BMW M43, autómotor
 Dodge M43, a Dodge autó mentőautó változata
Haditechnika
 M43, szovjet lőszer méret,
 M43 Field Cap, sapka a német hadseregben